Charles Gilbert peut faire référence à :

 Charles Gilbert (1642-1728), maître écrivain français ;
 Charles Gilbert, aéronaute français ;
  (1855-1937), joueur anglais de cricket ;
 Charles Allan Gilbert (1873-1929), artiste américain ;
 Charles Champion Gilbert (1822-1903), soldat américain ;
 Charles Henry Gilbert (1859-1928), ichtyologue américain ;
  (1867-1925), sculpteur australien ;
 , compositeur américain ;
  (1987-), joueur de football américain ;
  (1760-1831), personnalité anglaise ;
  (1878-1958), personnalité new-yorkaise.